Corry Brokken, cantora
 Corry Evans, jogador de futebol
 Corry (Pensilvânia), cidade

Ver também

Desambiguação